Andreï Sergueïevitch Filitchkine - en  (Andrej Sergeevič Filičkin) - (né le  à Tcheliabinsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur de hockey sur glace biélorusso-russe.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2005 avec le Junior Minsk dans la deuxième division biélorusse.

Carrière internationale 
Il représente la Biélorussie au niveau international.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || Junior Minsk || Ekstraliga B ||23 ||2 ||4 ||6 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Junior Minsk || Ekstraliga B ||50 ||6 ||8 ||14 ||100 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Keramin Minsk 2|| Ekstraliga B ||56 ||5 ||17 ||22 ||121 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HK Homiel || Ekstraliga ||32 ||3 ||3 ||6 ||28 ||11 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2009-2010 || HK Homiel || Ekstraliga ||50 ||11 ||17 ||28 ||42 ||7 ||2 ||1 ||3 ||18
|-
|2010-2011 || HK Homiel || Ekstraliga ||55 ||8 ||13 ||21 ||82 ||5 ||0 ||1 ||1 ||13
|-
|2011-2012 || HK Homiel || Ekstraliga ||50 ||7 ||22 ||29 ||67 ||8 || 2|| 2|| 2|| 4
|-
|2012-2013 || HK Homiel || Ekstraliga || 50 || 6 || 13 || 19 || 14 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2013-2014 || HK Dinamo Minsk || KHL || 44 || 0 || 4 || 4 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Metallourg Jlobine || Ekstraliga || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HK Dinamo Minsk || KHL || 13 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HK Dynama-Maladetchna || Ekstraliga || 43 || 6 || 8 || 14 || 50 || 4 || 1 || 4 || 5 || 6
|-
| 2015-2016 || HK Dinamo Minsk || KHL || 29 || 0 || 1 || 1 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HK Dynama-Maladetchna || Ekstraliga || 21 || 5 || 8 || 13 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HK Homiel || Ekstraliga || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || 8 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2017-2018 || HK Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga || 21 || 3 || 4 ||7 ||	14 || 5|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2018-2019 || HK Lida || Ekstraliga || 55 || 6 || 11 || 17 || 46 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || HK Lakamativ Orcha || Ekstraliga B || 29 || 8 || 20 || 28 || 10 || 15 || 3 || 6 || 9 || 18
|-
| 2020-2021 || HK Lakamativ Orcha || Ekstraliga  || 23 || 2 || 3 || 5 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HK Lakamativ Orcha || Ekstraliga   ||  ||

En équipe nationale 

| 2013 ||  || Qualifications olympiques || 3 || 1 || 1 || 2 || 0 ||  du Groupe F
|-
| 2013 ||  Biélorussie || Championnat du monde || 5 || 1 || 0 || 1 || 6 ||

Notes et références 

Naissance en septembre 1987
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace